Velika nagrada ZDA 1966 je bila osma dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1966. Odvijala se je 2. oktobra 1966.

Dirka 

|-
! 1
| 1
|  Jim Clark
| Lotus-BRM
| 108
| 2:09:40,11
| 2
| 9
|-
! 2
| 8
|  Jochen Rindt
| Cooper-Maserati
| 107
| Brez goriva
| 9
| 6
|-
! 3
| 7
|  John Surtees
| Cooper-Maserati
| 107
| +1 krog
| 4
| 4
|-
! 4
| 19
|  Jo Siffert
| Cooper-Maserati
| 105
| +3 krogi
| 13
| 3
|-
! 5
| 17
|  Bruce McLaren
| McLaren-Ford
| 105
| +3 krogi
| 11
| 2
|-
! 6
| 2
|  Peter Arundell
| Lotus-Climax
| 101
| +7 krogov
| 19
| 1
|-
! Ods
| 10
|  Innes Ireland
| BRM
| 96
| Alternator
| 17
|  
|-
! NC
| 12
|  Richie Ginther
| Honda
| 81
| +27 krogov
| 8
|  
|-
! Ods
| 18
|  Mike Spence
| Lotus-BRM
| 74
| Vžig
| 12
|  
|-
! Ods
| 14
|  Ronnie Bucknum
| Honda
| 58
| Motor
| 18
|  
|-
! NC
| 22
|  Jo Bonnier
| Cooper-Maserati
| 57
| +51 krogov
| 15
|  
|-
! Ods
| 5
|  Jack Brabham
| Brabham-Repco
| 55
| Motor
| 1
|  
|-
! Ods
| 4
|  Jackie Stewart
| BRM
| 53
| Motor
| 6
|  
|-
! Ods
| 3
|  Graham Hill
| BRM
| 52
| Diferencial
| 5
|  
|-
! Ods
| 9
|  Lorenzo Bandini
| Ferrari
| 34
| Motor
| 3
|  
|-
! Ods
| 6
|  Denny Hulme
| Brabham-Repco
| 18
| Motor
| 7
|  
|-
! Ods
| 11
|  Pedro Rodriguez
| Lotus-BRM
| 13
| Odstop
| 10
|  
|-
! Ods
| 15
|  Dan Gurney
| Eagle-Weslake
| 13
| Sklopka
| 14
|  
|-
! DSQ
| 16
|  Bob Bondurant
| Eagle-Climax
| 5
| Diskvalifikacija
| 16
|  
|}

Formula 1 sezona 1966
1966